Sligo je irský výraz pro místo oplývající lasturami a může označovat místa:

v Irsku
 Sligo (Irsko) – město
 Hrabství Sligo – hrabství

v USA
 Sligo (Pensylvánie) – borough v Clarion County v Pensylvánii
 Sligo (potok) – přítok řeky Anacostia v Marylandu